Дми́трий Вади́мович Ярчу́к (; ) — украинский футболист, полузащитник николаевского «Васта»

Игровая карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Николаев» и СДЮШОР «Торпедо». Был одним из лидеров «Торпедо» своего возраста. Становился лучшим игроком детских турниров.

После завершения обучения, выступал за взрослую команду «Торпедо» в любительском чемпионате Украины.

В 2012 году, вместе с ещё двумя «торпедовцами» Севодняевым и Крамаренко, был приглашен в симферопольскую «Таврию». В сезоне 2012/13 провёл 6 матчей в юношеском и 24 — в молодёжном составе симферопольцев. В следующем сезоне дебютировал в основном составе в Премьер-лиге. Первый матч — 3 августа 2013 года против «Севастополя» (0:1). После расформирования симферопольского клуба Ярчук пытался трудоустроиться в Германии. В его услугах были заинтересованы «Хоффенхайм» и «Штутгартер Кикерс», но находясь на просмотре футболист получил травму и выбыл на полгода. После восстановления от повреждения пребывал на просмотре в самарских «Крыльях Советов».

Осенью 2015 года подписал двухлетний контракт с командой первой лиги чемпионата Турции «1461 Трабзон».

В марте 2016 года стал игроком клуба «Горняк-Спорт».

Карьера в сборной 
В октябре 2013 вызывался в юношескую сборную Украины (до 20 лет).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УПЛ
 Статистика на сайте «Таврии»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Лейшойнш»
Игроки ФК «Вилафранкенсе»
Игроки ФК «Васт»